Leuckart-Reaktion kann stehen für:
Leuckart-Wallach-Reaktion zur Herstellung von Aminen
Leuckart-Thiophenol-Reaktion zur Herstellung von Thiophenolen